Valley City kan syfta på:

 Valley City, Illinois
 Valley City, Indiana
 Valley City, North Dakota
 Valley City, Ohio

Se även
 West Valley City